Eßig ist

ein Familienname:
  Michael Eßig (* 1968), deutscher Betriebswirtschaftler

ein Ortsname:
 Eßig (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Essig (Begriffsklärung)